Горбановка:

Украина 
 Горбановка — село в Винницком районе Винницкой области.
 Горбановка — село в Бродовском районе Львовской области.
 Горбановка — село в Богодуховском районе Харьковской области.

См. также 
 Горбаневка — село в Полтавском районе Полтавской области.